Фердина́ндо Марти́ни (; ) — итальянский писатель и политик, губернатор Итальянской Эритреи (1897—1907).

Биография 
Родился в городе Флоренция, работал писателем и журналистом. Сотрудничал с газетой Il Fanfulla и основал издательство Fanfulla della domenica, был редактором до 1882 года. С 1882 по 1885 годы — профессор Пизанского университета.

В 1876 году был избран в . Назначен министром колоний Италии в кабинете Антонио Саландра и занимал пост министра народного просвещения при Джованни Джолитти. С 1897 по 1907 годы был губернатором Итальянской Эритреи.

С 1 марта 1923 года в Сенате Италии. В 1920 году опубликовал известные записки о времени пребывания губернатором Итальянской Эритреи.

Умер в Монсуммано-Терме.

Примечания

Литература 
 
 

Писатели Италии
Журналисты Италии
Фашисты Италии
Сенаторы Итальянского королевства
Губернаторы Итальянской Эритреи